Felipe Boero (1884-1958), compositeur et enseignant argentin.
 Jorge Andrés Boero (1973-2012), pilote de moto argentin.

Voir aussi 
 Aero Boero, entreprise argentine de construction aéronautique fondée en 1952.